

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Waq“ beginnt.

Waq 



Waqa 
 Waqa, Barina, nauruische Beamtin
 Waqa, Baron (* 1959), nauruischer Politiker, Präsident der Republik Nauru

Waqi 
 Waqialla, Osman (1925–2007), sudanesischer Kalligraf